QE2 ist die Abkürzung für:
 das ehemalige britische Passagierschiff Queen Elizabeth 2
 ein Musikalbum von Mike Oldfield QE2 (Album)
 eine zweite Stufe von Quantitative Lockerung (quantitative easing)
 (285263) 1998 QE2 ist die Bezeichnung eines Asteroiden

Abkürzung